

Patronyme 

 Charmaine Scotty, femme politique nauruane ;
 Ludwig Scotty, homme d'État nauruan, président de la République ;
 Scotty Bowman, ancien entraineur de la Ligue nationale de hockey.

Personnages 
 Montgomery Scott, alias Scotty, personnage de Star Trek interprété par James Doohan.
 Scotty Wandell, personnage de Brothers & Sisters interprété par Luke Macfarlane.

Voir aussi 
 Terrier écossais, couramment surnommé Scottie.